Romania
Mădăras – comune del distretto di Bihor
 Mădăras – località del comune di Ardud, distretto di Satu Mare